Орлай — фамилия. Известные носители:

 Орлай, Александр Иванович (?—?) — генерал-майор (с 1850), Георгиевский кавалер (полковник; № 8195; 26 ноября 1849).
 Орлай, Иван Семёнович (ок. 1770 — 1829) — врач, педагог, литератор; директор Нежинского и Ришельевского лицеев.
 Орлай, Михаил Иванович (ок. 1803 — 1879) — генерал-майор, Георгиевский кавалер (полковник; № 8652; 26 ноября 1851).